Премия Знаний (, ) — награда Фонда Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума из ОАЭ. Вручается ежегодно с 2014 года за значительный вклад в распространение знаний. Церемония вручения происходит во время проведения конференции Knowledge Summit. Размер премии 1 миллион долларов.

Лауреаты 
 2014 Тим Бернерс-Ли, Джимми Уэйлс
 2015 National Geographic Channel (представитель ), Хироси Исигуро, 
 2016 Гейтс, Мелинда (Фонд Билла и Мелинды Гейтс), ,

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

Награды ОАЭ
Награды, появившиеся в 2014 году
Научные награды
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту